Franklin Street (New York)
Franklin Street (Broadway-Seventh Avenue Line), metrostation